Пуерта Негра има више значења:

 Пуерта Негра (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерта Негра (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерта Негра (Лердо де Техада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику